

Patronyme 

Anne-Marie Christin (1942-2014), spécialiste de l’histoire de l’écriture ;
Antoine-Gabriel Christin (1781-1844), militaire français ;
Charles-Gabriel-Frédéric Christin (1741-1799), juriste et homme politique français ;
Jean-Luc Christin (1970-), céiste français ;
 Jean-Pierre Christin (1683-1755), mathématicien, physicien et astronome musicien français ;
 Pierre Christin (1938-) scénariste de bande dessinée français ; 
 Olivier Christin (1961-) historien français.

Toponyme 

 Mas de Christin, bâtisse inscrite aux monuments historiques située à Junas.